Mirabeau steht für

 Mirabeau (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro
 Draâ Ben Khedda, algerische Gemeinde, wilaya von Tizi-Ouzou, während der Kolonialzeit Mirabeau genannt.

Mirabeau heißen folgende Gemeinden in Frankreich:
 Mirabeau (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Mirabeau (Vaucluse) im Département Vaucluse
 Le Bignon-Mirabeau im Département Loiret
 Les Pennes-Mirabeau im Département Bouches-du-Rhône

Mirabeau als Personenname:
 ein männlicher Vorname, siehe die weibliche Form Mirabella (Vorname)
Familienname:
 Jean-Baptiste de Mirabaud (1675–1760), französischer Philosoph
 Victor Riqueti de Mirabeau (1715–1789), französischer Ökonom und Philosoph; Vater von Gabriel und André; älterer Bruder von Jean-Antoine: 
 Honoré Gabriel de Riqueti, comte de Mirabeau (1749–1791), französischer Revolutionspolitiker
 André Boniface Louis Riquetti de Mirabeau (1754–1792), genannt Mirabeau-Tonneau, französischer Politiker 
 Jean-Antoine Riqueti de Mirabeau (1717–1794), Bailli des Malteserordens
 Sibylle Gabrielle Riquetti de Mirabeau (1849–1932), französische Schriftstellerin 

Siehe auch:
 Pont Mirabeau, Mirabeau-Turm, Cours Mirabeau